Le travailliste Joseph Muscat a dirigé deux gouvernements à Malte :
 le gouvernement Muscat I de 2013 à 2017,
 le gouvernement Muscat II de 2017 à 2020.